Особлага (, Особлога ) — река в Чехии (Моравскосилезский край) и в Польше (Опольское воеводство), левосторонний приток Одера. Длина — 65 км, площадь водосборного бассейна — 993 км². Средний расход воды около 2 м³/с, питание реки преимущественно снеговое и дождевое. Весной на реке наблюдается половодье.

Река начинается под названием Петровицки-поток (). От слияния с потоком Мушлов (, ) в селе Питарнэ называется Особлага ().

 Города и сёла на реке в Чехии: Петровице, Янов, Йиндржихов, Арнултовице, Питарнэ, Дивчи-Град, Долни-Повелице, Богушов, Особлага.
 Города и сёла на реке в Польше: Рацлавице-Слёнске, Клисинко, Дзержыславице, Мохув, Глогувек, Жепче, Керпень, Крапковице.

Ссылки 
 

Притоки Одры
Реки Моравскосилезского края
Реки Опольского воеводства